Plusieurs localités du Cameroun portent le nom de Doualare ou Doualaré :

 Doualare (Lagdo), un village du département de la Bénoué ;
 Doualaré (Maroua), un quartier de Maroua.